Шпилька — ювелірна прикраса, що має форму великої прямої голки
 Англійська шпилька
 Шпилька для капелюха
 Шпилька для волосся
 Шпилька для краватки
 Шпилька — кріпильна деталь у формі циліндричного стрижня
 Ентомологічна шпилька — голка для прикріплення комах в ентомологічних колекціях
 Шпилька — різновид підборів
 Шпилька — тип повороту в автоспорті
 Шпилька — елемент вторинної структури нуклеїнових кислот
  — короткі молекули РНК, що формують шпильку, та беруть участь в РНК-інтерференції
 «Шпилька» — російська телепрограма в 1994—1996 роках